Тонкожилковые подёнки  — семейство подёнок, насчитывающее более 2000 видов по всему миру.

Описание 
В Северной Америке распространены 70 видов из 9 родов.

Экология и местообитания 
Нимфы предпочитают жить в быстрых водах — речках и ручьях. Нимфы этого семейства легко отличимы от других, по вилообразным жабрам расположенным на брюшке.

Примечания

Ссылки 
 Mayfly Family Leptophlebiidae (Black Quills and Blue Quills)
 Aquatic Insects of Michigan
 JAMES COOK UNIVERSITY AVSTRALIA

Подёнки
Семейства насекомых